Bulgarisk kan syfta på:

 Bulgarisk – någort som tillhör landet Bulgarien
 Bulgarisk – någort som tillhör folket bulgarer